Pollyanna kan syfta på:

 Pollyanna – en roman från 1913 av Eleanor H. Porter
 Pollyanna (film, 1920) – en dramakomedifilm från 1920 i regi av Paul Powell
 Pollyanna (film, 1960) – en amerikansk dramatisk barnfilm från 1960